Begas är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adalbert Begas (1836–1888), tysk konstnär
 
 Oscar Begas (1828–1883), tysk konstnär
 Reinhold Begas (1831–1911), tysk konstnär

Tyska efternamn